Midsommarkransen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Midsommarkransen – stazione della metropolitana di Stoccolma